Chungungo puede referirse a:

 el chungungun o gato de mar, Lontra felina, una nutria que habita en la costa del Pacífico de Sudamérica, y a
 Chungungo, una localidad chilena, con un pasado minero relevante.